Сент-Уа́н-сюр-Мер () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 190 км на захід від Парижа, 55 км на південь від Кана, 37 км на північний захід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Сент-Уан-сюр-Мер, Батії, Ла-Курб, Екуше, Лусе i Серан було об'єднано в новий муніципалітет Екуше-ле-Валле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Уан-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Уан-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Орн